ESPI als Abkürzung  steht für:

 Elektronische Specklemuster-Interferometrie, ein optisches Messverfahren
 Europäisches Institut für Weltraumpolitik (European Space Policy Institute)
 ESPI (Unternehmen), einen Kamerahersteller aus Berlin (1920er Jahre)

Siehe auch:
 Espy
 ESP
 SP

Abkürzung